Мальтийский крест (орден)
 Мальтийский крест (символ)
 Мальтийский крест (техника) — механизм прерывистого движения.
 Мальтийский крест (растение) - Lychnis chalcedonica